Bridger Jack Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bridger Jack Mesa (San Juan County, Utah, 1770 m)
 Bridger Jack Mesa (San Juan County, Utah, 2297 m)